Phragmopeltis är ett släkte av svampar. Phragmopeltis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmopeltis